Randy steht für:
 Randy (Band), eine schwedische Punkband
 Randy (Vorname), einen überwiegend männlichen Vornamen (mit Namensträgern)
 Randy, ein japanisches Jagdflugzeug, siehe Kawasaki Ki-102
 Suzuki Randy, ein Automodell der Marke Suzuki, siehe Nissan Serena

Siehe auch:
 Jowell y Randy
 Randy & the Rainbows
 Randi